Кировогра́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кировоградская улица — улица в Астрахани.
 Кировоградская улица — улица в Екатеринбурге.
 Кировоградская улица — улица в Москве.
 Кировоградская улица — улица в Перми.
 Кировоградская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Кировоградская улица — улица в Донецке.
 Кировоградская улица — улица в Запорожье.
 Кировоградская улица —  прежнее название улица Владимира Брожко в Киеве.
 Кировоградская улица — прежнее название улицы Омельяновича-Павленко в Николаеве.
 Кировоградская улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Кировоградская улица — улица в Алма-Ате.